Niemcy:
 Chemnitz-Siegmar – dzielnica Chemnitz
 Chemnitz-Siegmar – stacja kolejowa w Chemnitz

Zobacz też:
 Siegmar